Ajgialeus – w mitologii greckiej syn Inachosa, władca Sykionu
 Ajgialeus – w mitologii greckiej syn Adrastosa, uczestnik wyprawy Epigonów przeciw Tebom